The Ozzman Cometh — перша збірка пісень Оззі Осборна, яка була випущена 11 листопада 1997 року.

Композиції 
 Black Sabbath - 9:25
 War Pigs - 8:15
 Goodbye to Romance - 5:35
 Crazy Train - 4:51
 Mr. Crowley - 4:56
 Over the Mountain - 4:32
 Paranoid [Live] - 2:53
 Bark at the Moon - 4:17
 Shot in the Dark - 3:44
 Crazy Babies - 4:14
 No More Tears - 5:54
 Mama, I'm Coming Home - 4:11
 I Don't Want to Change the World [Live] - 4:00
 I Just Want You - 4:57
 Back on Earth - 5:00

Джерела 
 The Ozzman Cometh  allmusic
 The Ozzman Cometh last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Альбоми Epic Records